Stati Uniti d'America
 Cave Spring – città della Contea di Floyd, Georgia
 Cave Spring – census-designated place della Contea di Roanoke, Virginia